David Weill ist der Name folgender Personen:

* David David-Weill (geb. David Weill; 1871–1952), französischer Bankier, Kunstsammler und Mäzen
 David Lawson Weill (* 1941), US-amerikanischer Diskuswerfer, siehe Dave Weill